Кубок SheBelieves Cup — международный товарищеский турнир, разыгрываемый среди национальных команд по женскому футболу, которых специально приглашают организаторы турнира. Соревнование проводится ежегодно в США в начале года, начиная с 2016 года.

В настоящее время принять участие в турнире приглашаются 4 команды. Текущий обладатель Кубка SheBelieves Cup —  сборная Англии.

Регламент 
 Турнир проводится по круговой системе.
 В турнире принимают участие 4 команды.
 Согласно правилам, за победу команда получает 3 очка в турнирной таблице, за ничью — 1 очко и в случае проигрыша очки не присваиваются.
 В случае одинакового количества очков, разница голов и затем количество забитых голов определяют победителя.

Призёры турнира

Участие сборных в турнире

2016

2017

2018

2019

Примечания 

Женский футбол
Соревнования по женскому футболу